Тёмное и Темное — название населенных пунктов:

Россия 

 Темное — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Темное — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Тёмное — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Тёмное — до 1959 г. название деревни Красное в Трубчевском районе Брянской области.

Украина 

 Темное — село в Конотопском районе Сумской области.